Doukas ist der Name von

  Doukas (* um 1400; † nach 1462), byzantinischer Geschichtsschreiber, siehe Dukas (Historiker)

Doukas ist der Familienname folgender Personen:

 Neophytos Doukas (1760–1845), griechischer Gelehrter, Priester und Autor

Siehe auch:

 Dukas
 Dukas (Adelsgeschlecht)